Ле-Гранж-ле-Руа́, Ле-Ґранж-ле-Руа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на південний захід від Парижа, 33 км на південний захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 390 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1114,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт.
 Ле-Гранж-ле-Руа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Ле-Гранж-ле-Руа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн